Hadley může být:

příjmení
 Tony Hadley (* 1960) – anglický zpěvák

křestní jméno
 Hadley Caliman (1932–2010) – americký jazzový saxofonista

druhé jméno
 James Hadley Chase (1906–1985) – anglický spisovatel

Externí odkazy